I Get Around (The Beach Boys), nummer van The Beach Boys uit 1964
 I Get Around (2Pac), nummer van 2Pac uit 1993